О́слевка () — деревня в составе Мощаницкого сельсовета Белыничского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 

 2010 год — 32 человека

Достопримечательность 

 Артиллерийское орудие времён Великой Отечественной войны

См. также 
 Мощаницкий сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 

Населённые пункты Белыничского района
Мощаницкий сельсовет